Idah steht für:

 Idah (Nigeria), ein Local Government Area in Nigeria, im Bundesstaat Kogi
 Bistum Idah, eine römisch-katholische Diözese in Nigeria

Idah ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Idah (* 2001), irischer Fußballspieler